

Вайола — місто, штат Арканзас
 Вайола — місто, штат Делавер
 Вайола — місто, штат Канзас
 Вайола — місто, штат Теннессі
 Вайола — селище, штат Іллінойс
 Вайола — селище, штат Вісконсин
 Вайола — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Віола (значення)